

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Taro Daniel derrotó en la final a Leonardo Mayer.

Cabezas de serie 

  Carlos Berlocq (Cuartos de final, retiro)
  Rogério Dutra Silva (Cuartos de final)
 ' Taro Daniel (Campeón)
  Alessandro Giannessi (Baja)

<ol start=5>
  João Souza ''(Cuartos de final)
  Íñigo Cervantes ''(Primera ronda)
  Guido Andreozzi ''(Primera ronda)
  Leonardo Mayer ''(Finalista)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Buenos Aires 2017